Die Ligue 1 (Elfenbeinküste) 2021/22 war die 63. Saison der  der höchsten Fußballspielklasse des Landes. Meister wurde mit deutlichen Vorsprung ASEC Mimosas aus Abidjan.

|}

Weblinks 
 Ligue 1 (Elfenbeinküste) 2021/22 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb in der Elfenbeinküste